Trappa (nautica) – cima non galleggiante tra corpo morto e banchina utile all'ormeggio delle imbarcazioni;
Trappa – frazione del comune di Garessio in provincia di Cuneo.